Mohl:
 Hugo von Mohl
 Robert von Mohl

Ver também 
 Mohler